Novosedly può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Novosedly, comune del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale
Novosedly, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
Novosedly nad Nežárkou, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale